Зелёная Дубрава — посёлок в Родинском районе Алтайском крае. Входит в состав Каяушинского сельсовета.

Население

Примечания 

Населённые пункты Родинского района